Das Campeonato Sudamericano von 1941 war die 16. Auflage der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 2. Februar bis zum 4. März zum dritten Mal in Chile statt. Bolivien, Brasilien, Kolumbien und Paraguay nahmen nicht teil.

Das Turnier wurde wie gehabt im Ligasystem (Jeder gegen Jeden) ausgetragen. Bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz war ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Alle Spiele wurden im Estadio Nacional de Chile in Santiago ausgetragen.

Südamerikanischer Fußballmeister wurde zum sechsten Mal Argentinien.

Spielergebnisse 

|

|}
|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierseite 1941 bei rsssf.com (engl.)

1941
Fußballveranstaltung 1941
Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Fußball (Chile)